Fransk kan avse:
 Något som tillhör Frankrike
 Något som tillhör fransmän
 Något som tillhör franska språket

Se även
 Fransk balkong
 Franskbröd
 Franska kort
 Franskt parti i schack